Alexandre Ordioni
Pierre Ordioni